Фердинанд Карл Австрийский  () — эрцгерцог Австрийский до 1911, брат эрцгерцога Франца Фердинанда  и дядя императора Карла I.

Биография 
Отец — Карл Людвиг, эрцгерцог Австрийский, брат императора Франца Иосифа и дед императора Карла I, внук императора Франца II. Мать — Мария Аннунциата Бурбон-Сицилийская — дочь Фердинанда II короля Обеих Сицилий.

В 1900 году его старший брат Франц Фердинанд заключил морганатический брак с Софьей Хотек, против этого брака выступал Франц Карл и множество остальных членов семьи.

В 1902 году познакомился с дочерью профессора-математика 23-летней Бертой Чубер (, 1879—1979). В 1909 заключил с ней тайный морганатический брак. Против этого брака выступил император Франц Иосиф. В 1911 году всплыл его морганатический брак, после чего он был лишен фамилии Габсбург и вычеркнут из всех императорских документов и жил частной жизнью под именем Фердинанда Бурга.

К 1911 году он был уже болен туберкулёзом и испытывал частые головокружения. Ему была назначена пенсия в размере 231 000 крон в год.

Скончался в 1915 году от туберкулёза. Детей не имел.

Предки

Примечания 

Габсбурги-Лотарингские
Эрцгерцоги Австрийские